Spoonman () — песня американской рок-группы Soundgarden, выпущенная как первый сингл с четвёртого студийного альбома Superunknown. Релиз сингла состоялся 15 февраля 1994 года. «Spoonman» часто называют одной из песен, которая положила начало продвижения Soundgarden в мейнстрим. Песня достигла 3-ей позиции в чарте Billboard Mainstream Rock Tracks и 9-ой в чарте Modern Rock Tracks. Песня включена в сборник лучших хитов A-Sides (1997) и в сборник  (2010).

Предыстория и запись 
Песня «Spoonman» изначально была написана для саундтрека к фильму 1992 года «Одиночки» . В это время Soundgarden вместе с другой гранж-группой Pearl Jam работали над саундтреком к фильму. Название было навеяно Артисом Спунманом, уличным артистом из Санта-Крус (штат Калифорния), а затем из Сиэтла (штат Вашингтон), который играет музыку ложками. Вокалист и автор песен Soundgarden Крис Корнелл в конце концов использовал имена в списке для создания песен для фильма. Песня «Spoonman» была среди них, и также была создана акустическая версия. Эту версию песни можно услышать во время сцены в фильме, в которой плакат с рекламой шоу «Гражданин Дик» прикреплен к фонарному столбу.

Композиция и текст 
Песня была записана в гитарном строе Drop D.

Крис Корнелл о песне «Spoonman».

Релиз и прием 
Soundgarden исполняла «Spoonman» на одном из концертов тура 1993 года с Нилом Янгом. Песня «Spoonman» была выпущена 15 февраля 1994 года как первый сингл с альбома Superunknown, который был выпущен спустя месяц после него. После выпуска сингла, песня стала широко популярной, достигнув высоких позиций в рок-чартах. Выбрав «Spoonman» в качестве первого сингла, Дрю Мастерс из Shepherd назвал его «хорошим выбором», добавив, что «он просто сразу бросается вам в глаза». Также журнал Мастерс сказал: «Когда хотите послушать какую-нибудь песню, которая будет „выпрыгивать“ из динамиков, „Spoonman“ сделает своё дело». На 37-ой церемонии «Грэмии» песня «Spoonman» победила в номинации «Лучшее метал-исполнение» в 1995 году.

Видеоклип 
Режиссёром видеоклипа к «Spoonman» был Джеффри Плэнскер (под псевдонимом Джон Смити).

В видеоклипе также присутствует Артис, что делает его центром внимания вместо группы. Участники группы показаны только на черно-белых фотографиях. Видеоклип был впервые выпущен в феврале 1994 года.

Список композиций 
Все песни написаны Крисом Корнеллом, кроме отмеченных.
CD (Европа) и 12", винил (Европа)
 «Spoonman» — 4:06
 «Fresh Tendrils» (Мэтт Кэмерон, Корнелл) — 4:16
 «Cold Bitch» — 5:01
 «Exit Stonehenge» (Кэмерон, Корнелл, Бен Шеферд, Ким Тайил) — 1:19

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни Soundgarden
Песни гранжа